Thomas Burke (1749-1815), graveur irlandais ;
 Thomas Burke (1875-1929), athlète américain ;
 Thomas James Burke, dit T. J. Burke, homme politique canadien ;